Marques (auch in den Varianten Márques oder Marqués) ist ein spanischer bzw. portugiesischer Familienname.

Namensträger 
 A. H. de Oliveira Marques (1933–2007), portugiesischer Historiker
 Águeda Marqués (* 1999), spanische Leichtathletin
 Alejandro Marqués (* 2000), spanisch-venezolanischer Fußballspieler
 Allan Marques Loureiro (* 1991), brasilianischer Fußballspieler, siehe Allan (Fußballspieler, 1991)
 Almir Marques Ferreira (1911–1984), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Uberlândia
 Ana Clara Guerra Marques (* 1962), angolanische Tänzerin und Choreografin
 André Marques (* 1987), portugiesischer Fußballspieler

 Carlos Marques (* 1983), portugiesischer Fußballspieler
 Cayo Marqués de San Carlos Quiñones de León (1819–1898), spanischer Diplomat
 Claudemir Vítor Marques (* 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Cristiano Marques Gomes (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Daniele Marques (* 1950), Schweizer Architekt
 David Marques (1932–2010), englischer Rugby-Union-Spieler
 Dênis Marques (* 1981), brasilianischer Fußballspieler

 Estanislau Marques Chindekasse (* 1958), angolanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Dundo
 Fernando Codá Marques (* 1979), brasilianischer Mathematiker

 Gabriel Marques (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Guilherme Marques (* 1969), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Guilherme Costa Marques (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Harley Marques (* 1975), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 Helena Marques (1935–2020), portugiesische Schriftstellerin und Journalistin
 Horácio Marques (* 1962), Generaldirektor des Nationalarchivs Osttimors
 Hugo Marques (* 1986), angolanischer Fußballtorwart
 Jaílson Marques Siqueira (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Jefferson Marques (* 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Jhonnes Marques de Souza (* 1984), brasilianischer Fußballspieler

 Julie Marques Abreu (* 2004), luxemburgische Fußballspielerin
 Jussara Marques (1931–2006), brasilianische Schönheitskönigin (1949)
 Lourenço Marques, portugiesischer Händler und Entdecker
 Lucas Marques (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Luis Marques (* 1967), französischer Autorennfahrer
 Luís Marques Mendes (* 1957), portugiesischer Jurist und Politiker der Sozialdemokraten
 Marcio de Oliveira Marques (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Maria Manuel Leitão Marques (* 1952), portugiesische Politikerin und Wirtschaftswissenschaftlerin
 Margarida Marques (* 1954), portugiesische Politikerin
 Merita de Jesus Marques (* 1969), osttimoresische Juristin und Aktivistin
 Nuno Marques (* 1970), portugiesischer Tennisspieler

 Renaldo Marques (* 1988), barbadischer Fußballspieler
 Renan Marques (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Renato Luiz Rodrigues Marques (* 1944), brasilianischer Diplomat
 René Marqués (1919–1979), puertorikanischer Schriftsteller
 Ricardo Marques (* 1979), brasilianischer Fußballschiedsrichter
 Roger Machado Marques (* 1975), brasilianischer Fußballspieler und -trainer

 Samuel Marques (* 1988), französisch-portugiesischer Rugby-Union-Spieler

 Tarso Marques (* 1976), brasilianischer Rennfahrer
 Vanessa Marques (* 1996), portugiesische Fußballspielerin
 Wlamir Marques (* 1937), brasilianischer Basketballspieler
 Yane Marques (* 1984), brasilianische Pentathletin

Siehe auch 
 Marques (Seine-Maritime), Gemeinde im französischen Département Seine-Maritime
 Marqués (spanisch) bzw. Marquês (portugiesisch); Adelstitel, entsprechend dem französischen Marquis (siehe Markgraf)
 Marques Indústria e Comércio de Veículos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Marquess
 Márquez

Familienname
Portugiesischer Personenname